Termenul „Indigo” se poate referi la:

Indigo un pigment de culoare
Planta de indigo
Indigo Shire o provincie din statul Victoria, Australia
Indigo Renderer un program gratuit pentru randări
Plombagină, tip de hârtie acoperită cu grafit, folosită la multiplicarea de texte